Grand Moulin (Saint-Martin-au-Laërt), een windmolen in Frankrijk
Grand Moulin (Saive), een watermolen in België